Константин Провалов:
 Провалов, Константин Иванович (1906—1981) — генерал-полковник, Герой Советского Союза.
 Провалов, Константин Константинович (1949—2021) — российский дипломат.